Ухтомський Дмитро Васильович (1719—1784) — князь, російський архітектор. Головний архітектор Москви.
 Ухтомський Андрій Григорович (1771—1852) — академік гравірування Імператорської Академії мистецтв.